Pak Szonmi (1982) dél-koreai röplabdázónő, olimpikon
 Pak Szonmi (1982) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon